

Prénom 
 Saint Blane

Patronyme 

 Gilbert Blane (1749-1834), médecin écossais ;
 Marcie Blane (1944-), chanteuse américaine ;
 Nicholas Blane, acteur britannique ;
 Ralph Blane (1914-1995), compositeur américain ;
 Sally Blane (1910-1997), actrice américaine ;
 Steven Blane, chanteur américain ;
 William Blane (1755-1835), propriétaire foncier et auteur d'articles britannique.

Personnage fictif 
 Sergent Major Jonas Blane, personnage de la série télévisée américaine The Unit : Commando d'élite ;
 Torchy Blane, journaliste apparaissant dans une série de films des années 30.

Toponymes 

 Mont Blane (Alberta)
 Mont Blane (Colombie britannique)

Voir aussi 
 Blaine
 Blain (homonymie)